«Wanted» puede hacer referencia a:
 Wanted, manga.
 Wanted, cómic escrito por Mark Millar y dibujado por J. G. Jones.
 Wanted (2008), película dirigida por Timur Bekmambetov, basada en el cómic anterior.
 Wanted (1967), película italiana dirigida por Giorgio Ferroni.
 Wanted (2003), película canadiense-británica.
 Wanted, actuación de monólogos interpretada por Paco León, Santi Rodríguez y Santi Millán.
 Wanted, primer sencillo de la cantante Jessie James.
 Wanted (Se Busca), canción del grupo Doogy degli Armonium (Franco Zulian & Vincenzo Stavolo).
 Wanted, episodio de -Disney.
 Wanted, videojuego para la consola PlayStation.
 Wanted!, conjunto de historias cortas de Eiichirō Oda.
 Wanted! (1989), videojuego para la Sega Master System.
 Wanted, serie de televisión producida por Aarón Spelling para TNT.